Kepke ist der Familienname folgender Personen:

 Augusts Kepke (August Köpke; * 1886 – † unbekannt), lettischer Radrennfahrer
 Kārlis Kepke  (Karl Köpke; * 1890 – † unbekannt), lettischer Radrennfahrer